Winning Moves est un éditeur  de jeux de société ayant des activités aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et en France.

Le siège social de Winning Moves France est à Vincennes. La filiale française a été dirigée par Thierry Karpiel depuis sa création en  jusque fin 2013.

Cette maison d'édition a été créée en 1995 aux États-Unis, sous l'impulsion d'Hasbro, par des spécialistes du monde du jeu de société : Tom Kremer, Alex Randolph,  et Mike Meyers. Certains jeux sont distribués dans le monde entier, mais chaque filiale conserve une activité propre.

Winning Moves France s'est surtout fait connaître grâce au Trivial Pursuit, Monopoly et le célèbre casse-tête Rubik's  Cube. La filiale française s'est aujourd'hui diversifiée en distribuant (jusqu'en 2010) le best-seller Blokus de la société Sekkoïa ainsi que des rééditions de jeux mythiques comme le Lexicon, Richesses du monde ou en 2006 Footmania, Pente et Sequence.

Winning Moves Allemagne, qui a été dirigé jusqu'en 2009 par Michel Matschoss (l'un des coauteurs de Fabuleux Trésors) est plutôt réputé pour ses jeux d'auteurs. Certains d'entre eux sont depuis 2005 édités en France.

Quelques jeux édités ou distribués 
Rubik's cube, 1980, Ernő Rubik,  (licence française accordée à Winning Moves jusqu'en 2013)
Inkognito, 2001 (réédition de Intrigues à Venise), Leo Colovini et Alex Randolph, 
Blokus, 2001, Bernard Tavitian, , , , 
Vabanque, 2001, Leo Colovini et Bruno Faidutti
Clans, 2002, Leo Colovini
TransAmerica, 2002, Franz-Benno Delonge, , 
Cir Kis, 2009, 
Questions pour un champion (spécial famille), 2012

Liens externes

 Site officiel de Winning Moves France
 Les jeux Winning Moves sur Luding

Éditeur de jeux de société